Nortjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Nortjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678057-139760), sjö i Älvdalens kommun, 
Nortjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna, 678091-139753), sjö i Älvdalens kommun, 
Nortjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Nortjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nortjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (11,6 ha)
Nortjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (8,7 ha)
Nortjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn